Nesta lista estão relacionados as 198 comunas do departamento francês dos Alpes da Alta Provença; que pertencem a Região Administrativa da França Provence-Alpes-Côte d'Azur, que é composta pelos Arrondissement: Barcelonnette, Castellane, Digne-les-Bains e Forcalquier; que por sua vez estão subdivididos em 15 Cantões: Barcelonnette, Castellane, Château-Arnoux-Saint-Auban, Digne-les-Bains-1, Digne-les-Bains-2, Forcalquier, Manosque-1, Manosque-2, Manosque-3, Oraison, Reillanne, Riez, Seyne, Sisteron e Valensole.

1 de janeiro de 2017, as comunas de La Bréole e Saint-Vincent-les-Forts se fundem para formar a nova comuna de Ubaye-Serre-Ponçon

|}

Alpes da Alta Provença